Теорема Брауэра о неподвижной точке — важная теорема о неподвижной точке, применимая к непрерывным отображениям в конечномерных пространствах, являющаяся основной для некоторых более общих теорем.

История

Приоритет в открытии теоремы принадлежит Пирсу Георгиевичу Болю: в своей работе 1904 года он сформулировал и доказал теорему эквивалентную теореме о неподвижной точке и описал применение этой теоремы к теории дифференциальных уравнений.
Однако его результат не был замечен. 
В 1909 году Брауэр переоткрыл эту теорему для случая .

Формулировка 
Обычно теорема формулируется в следующем виде: Любое непрерывное отображение замкнутого шара в себя в конечномерном евклидовом пространстве имеет неподвижную точку.

Более подробно, рассмотрим замкнутый шар в n-мерном пространстве . Пусть  — некоторое непрерывное отображение этого шара в себя (не обязательно строго внутрь себя, не обязательно биективное, т.е. даже не обязательно сюръективное). Тогда найдется такая точка , что .

Доказательство 
Из подсчёта гомологических или гомотопических групп сферы и шара вытекает, что не существует ретракции шара на его границу.

Пусть теперь  — отображение шара в себя, не имеющее неподвижных точек. 
Построим на его основе ретракцию шара на его границу. 
Для каждой точки  рассмотрим прямую, проходящую через точки  и  (она единственна, так как по предположению неподвижных точек нет.). 
Пусть  — точка пересечения этой прямой с границей шара, причем  лежит между  и . 
Легко видеть, что отображение  — ретракция шара на его границу. 
Противоречие.

Вариации и обобщения 
 Теорема Какутани о неподвижной точке
  является обобщением теоремы Брауэра на случай выпуклых компактов в банаховых пространствах.
 Теорема Шаудера — Тихонова является обобщением теоремы Шаудера на случай локально выпуклых топологических векторных пространств.
 Лемма Шпернера — комбинаторный аналог теоремы Брауэра.
 Теорема об инвариантности области — основанная на теореме утверждение что образ непрерывного инъективного отображения Евклидова пространства в себя открыт.

Следствия 
 Теорема о причёсывании ежа
 Теорема Лефшеца

Примечания

Литература 

Топология
Брауэра о неподвижной точке